Леандер Паес и Мартина Навратилова — победители турнира. 

Прошлогодние чемпионы — Махеш Бхупати и Елена Лиховцева не защищали титул, однако оба сыграли на турнире. Бхупати в паре с Паолой Суарес проиграл в третьем раунде, а Лиховцева с Бобом Брайаном во втором.

Посев 

  Паола Суарес /  Махеш Бхупати (третий раунд)
  Лиза Реймонд /  Майк Брайан (четвертьфинал)
  Елена Лиховцева /  Боб Брайан (второй раунд)
  Светлана Кузнецова /  Тодд Вудбридж (четвертьфинал)
  Мартина Навратилова /  Леандер Паес (титул)
  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Кевин Ульетт (третий раунд)
  Ренне Стаббс /  Дональд Джонсон (первый раунд)
  Эммануэль Гальярди /  Крис Хаггард (первый раунд)
  Лизель Хубер /  Леош Фридль (полуфинал)
  Мая Матевжич /  Цирил Сук (второй раунд, отказ)
  Барбара Шетт /  Джошуа Игл (второй раунд)
  Жанетта Гусарова /  Петр Пала (второй раунд)
  Петра Мандула /  Грейдон Оливер (первый раунд)
  Николь Пратт /  Павел Визнер (третий раунд)
  Тина Крижан /  Мариано Худ (второй раунд, отказ)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Сетка турнира

Уимблдонский турнир 2003